Генріх I де Гіз (1550—1588) — французький аристократ, 3-й герцог Гіз, військовий та політичний діяч часів Релігійних війн.
 Марія Гіз (1515—1560) — королева Шотландії, дружина короля Якова V і регент Шотландії в 1554—1560 роках.
 Міп Гіз (1909—2010) — голландка австрійського походження, яка допомагала переховувати Анну Франк.
 Гіз Сергій Романович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Франсуа де Гіз (1519—1563) — 2-й герцог Гіз, противник гугенотів, засновник Католицької ліги.
 Ян Гіз (1905—1993) — член голландського Спротиву, який допомагав переховувати Анну Франк.

Асплей Гіз — населений пункт в Центральному Бедфордширі.

Гіз — муніципалітет в регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Гіз — кантон в департаменті Ена.
 Віллер-ле-Гіз — муніципалітет в регіоні О-де-Франс, департамент Ена.

Див. також 
 Ґізи
 Сеньйори, графи і герцоги де Гіз